

Aziende
 ZF Friedrichshafen AG  – produttore di sistemi di trasmissione per automobili
 ZF Sachs AG  – costruttore di motoveicoli tedesco

Fisica 
 zF – simbolo dello zeptofarad
 ZF – simbolo dello zettafarad

Matematica 
 ZF – teoria degli insiemi di Zermelo - Fraenkel